68. Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów odbyły się w dniach 16-23 września 1989 roku w stolicy Grecji, Atenach. Zawodnicy startowali w dziesięciu kategoriach wagowych. Dla kobiet organizowano odrębne zawody.

Medaliści

Mężczyźni

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Wyniki na stronie chidlovski.net 

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
1989 w sporcie